Polidor peut être : 

 Polidor : un acteur italien (1887-1977)
 Le Polidor : un restaurant parisien
 Boûnnin Polidor : pseudonyme de Bon Prosper Lepesqueur (1846-1921)

Voir aussi 
 Polydor : un label discographique d'Universal Music Group